La Route nationale 25 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 25 en Argentine
 Route nationale 25 en Belgique
 Route nationale 25 en Colombie
 Route nationale 25 en Estonie
 Route nationale 25 en Finlande
 Route nationale 25 en France
 Route nationale 25 au Luxembourg
 Route nationale 25 à Madagascar
 Route nationale 25 au Maroc
 Route nationale 25 au Niger

Voir aussi